Ketupat (dorp), dorp in Indonesië
 ketupat (rijst), gestoomde kleefrijst